Cisterna može značiti:

 cisterna, spremnik tekućine
 cisterna (prijevozno sredstvo), prijevozno sredstvo (motorno vozilo, željeznički vagon, zrakoplov ili brod) uređeno za transport tekućina 
 cisterna (anatomija), dva prostora u kralješnici 
 cisterna (biologija), spljošten ili proširen prostor u staničnoj citomembrani 

Građevine:
 Cisterna Bazilike